Нуево Кечула има више значења:

 Нуево Кечула (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Кечула, Часпак (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику